Batu Bandung (Tiang Pumpung Kepungut), een plaats in Indonesië
Batu Bandung (Pino), een plaats in Indonesië
Batu Bandung (Muara Kemumu), een plaats in Indonesië